Diana Gomes  (n. 1989) nuotatrice portoghese
 Diana Gomes  (n. 1998) calciatrice portoghese